— Император Японии, 2-й из 6 северных претендентов, синтоистское божество. Правил с 20 сентября 1336 по 11 ноября 1348.

Его настоящее имя — Ютахито (豊仁). Прозвание — Синдзёкэй.

18 ноября 1348 года Император Комё отрекся от престола в пользу старшего сына своего старшего брата императора Когона. Его преемник Император Суко стал третьим императором Северного Двора.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Северный Двор
 Кэмму Рякуо Коэй Дзёва Южный Двор
 Энгэн
 Кококу
 Сёхэй

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки